Шубино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена в 3 км к западу от города Новосокольники.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 75 человек.

История 
С января 1995 до 2005 года деревня входила в состав Маевской волости, с 2006 до 2015 года — в состав ныне упразднённой Окнийской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района